

Onomastica 
 Jermaine – variante inglese del prenome Germano

Musica 
 Jermaine – album di Jermaine Jackson del 1972
 Jermaine – album di Jermaine Jackson del 1980